Sopot Festival 1989 – 26. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Konkurs prowadzili Grażyna Torbicka, Tomasz Raczek, Marek Sierocki, Wojciech Zamorski i Paweł Sito. Wygrał Dance with The Strangers z utworem By. Gośćmi specjalnymi byli Blue System, Savage i C.C. Catch.

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1989  w Polsce